Schloss Schmidmühlen steht für folgende Schlösser in der Gemeinde Schmidmühlen, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern:

 Oberes Schloss Schmidmühlen
 Unteres Schloss Schmidmühlen